Spiceworld kan vara:

Spiceworld (film) – en film från 1997 om den brittiska popgruppen Spice Girls
Spiceworld (musikalbum) – ett album från 1997 av den brittiska popgruppen Spice Girls